Valdelosa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdelosa (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Valdelosa (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar